Мбала 

 Мбала — город в Замбии.
 Мбала — деревня и супрефектура в Чаде.
  — язык семьи банту.